Авуа́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Авуан (Эндр и Луара) — в департаменте Эндр и Луара.
 Авуан (Орн) — в департаменте Орн.